Алексе́евка () — село, входит в Посягвовский сельский совет Гощанского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 74 человека. Почтовый индекс — 35440. Телефонный код — 36-50. Код КОАТУУ — 5621285903.

Местный совет 
35440, Ровненская обл., Гощанский р-н, с. Посягва, ул. Центральная, 66а.

Ссылки 
 Алексеевка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Гощанского района